Ба́ден-Ба́ден (, ) — город-курорт в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Город лежит на высоте 189 метров над уровнем моря в Осбахской долине, и расположен по берегам реки Ос на западных склонах Баденского Шварцвальда. Население составляет около  человек. Знаменитое курортное место. До 1931 года город назывался Баден, но так как в германских землях было несколько городов с таким названием, люди часто говорили уточняя: «Баден в Бадене» (регион Баден), и так возникло нынешнее двойное название Баден-Баден. Баден-Баден известен своими горячими источниками, которые использовались ещё древними римлянами. В городе сохранились развалины римских бань.

История 
Древние римляне, которым были известны местные термальные источники, назвали поселение в честь своего императора Аврелия Александра Севера —  () и устроили термы, от которых город (и затем принадлежащие ему земли) получил название Baden, . В XII веке Баден стал владением маркграфов из Церингенского дома. Впоследствии произошёл раздел баденских земель на маркграфства Баден-Баден и Баден-Дурлах. Город Баден оставался резиденцией первого из маркграфов.

Хотя первое естественнонаучное и географическое описание Баден-Баденского курорта дал ещё в 1489 году швейцарский историк-гуманист, профессор Фрайбургского университета Генрих Гундельфинген, широкую известность он приобрёл лишь в конце XVII века, с расширением сети дорог и развитием торговых путей. Популярность его особенно усилилась с конца XVIII столетия благодаря посещению города множеством французских эмигрантов. С 1804 года правительство возвысившегося и расширившегося благодаря Наполеону Великого герцогства Баден не жалеет никаких стараний, чтобы укрепить известность города-курорта в Европе. До Первой мировой войны бальнеологический курорт относился к числу дорогих и модных и был одним из излюбленнейших для русского дворянства и купечества.

Для отличия от нескольких других городов с таким названием в Германии и Швейцарии в разговорной речи очень часто говорили Baden in Baden. Поэтому в 1931 году городские власти приняли решение переименовать город в Баден-Баден.

Русские в Баден-Бадене 

Баден-Баден — главный европейский курорт в русской истории. Именно здесь зародилась мода на отдых на водах. Оздоровительному и культурному паломничеству русской аристократии на немецкий бальнеокурорт положил начало брак, заключённый в XVIII веке между наследником российской короны Александром Павловичем и баденской принцессой Луизой — будущей императрицей Елизаветой Алексеевной. Именно с этого времени представители русских аристократических фамилий — Гагарины, Волконские, Вяземские, Меншиковы и Трубецкие — посещают его в курортные сезоны.

В XIX веке местным водам и климату суждено было сыграть особую роль в русской и украинской литературе: Гоголь, Толстой, Достоевский, Гончаров и Тургенев нередко приезжали сюда в период создания своих лучших произведений. Здесь помещено действие романа Тургенева «Дым». В 1852 году в Баден-Бадене умер (и был временно похоронен) Василий Андреевич Жуковский, в 1878-м — князь Петр Андреевич Вяземский, в 1883 — корифей русской дипломатии Александр Горчаков. Бывал здесь и Антон Чехов.

В 1882 году для нужд русской общины была построена Преображенская православная церковь.

Культура и достопримечательности

Театры и концертные залы 

 Театр Баден-Бадена — был построен на площади Гёте () по образцу парижской оперы по инициативе тогдашнего арендатора казино Эдуара Бенаже по проекту Шарля Куто.
 Специально для открытия театра была написана опера «Беатриче и Бенедикт» (1862, на сюжет пьесы Шекспира «Много шума из ничего») композитором Гектором Берлиозом, на премьере которой он сам дирижировал на открытии театра в августе 1862 года.

 Фестшпильхаус () — единственный театр Германии, обходящийся без государственных субсидий. Открыт 18 апреля 1998 года на базе перестроенного старого железнодорожного вокзала, перенесённого на окраину города. Автор проекта реконструкции вокзала в концертный зал — австрийский архитектор Вильгельм Хольцбауэр ().

Музеи 

 Музей Фаберже () — первый в мире музей, полностью посвящённый работам фирмы ювелира Карла Фаберже.
 Городской музей Баден-Бадена (Stadtmuseum Baden-Baden);
 Государственный Кунстхалле Баден-Бадена ();
 Музей Фридера Бурды () — построенный архитектором Ричардом Мейером;
 Музей искусств и технологий XIX-го века;
 Музей Герке-Ремунд () с постоянно действующей выставкой копий произведений Фриды Кало.

Памятники архитектуры 
 Замок Хоэнбаден — является одной из главных туристических достопримечательностей города.
 Новый замок — резиденция баденских маркграфов в XV—XVII вв.
 Казино в Баден-Бадене — одно из самых старых казино в Германии.

Спорт 
 Шахматный клуб «Баден-Баден» является сильнейшим в Германии.
 Теннисный клуб «Рот-Вайсс» основан в 1881 году и является старейшим в стране.

Религия

Христианство

Римско-католическая церковь 
На территории города Баден-Бадена в каждом из городских районов сегодня есть по одной или несколько католических церквей или приходов:
 Церковь () (в Старом городе);
 Церковь св. Бернхарда (),
 Св. Бонифация (в Лихтентале);
 Церковь Св. Дионисия (в Оосе), и др.;
 а также Автодорожная церковь св. Христофора (), почитаемого, как покровителя путешественников. Она расположена на автомагистрали A5;
 В Лихтентале есть Цистерцианцианское аббатство, принадлежащее Ордену Цистерцианцев.

Православная церковь 
Кроме Преображенской церкви, в городе также имеется  автокефальной православной церкви Румынского Патриархата. Построена в неоклассическом стиле по проекту арх. Лео фон Кленце в 1863—1866 годах.

Также в городе по улице . 16a действует Спасо-Преображенский Свято-Спиридоньевский приход Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Настоятель храма — игумен Андрей (Готфрид).

Лютеранская церковь 
 Городская церковь на площади Августа ();
 Евангельско-лютеранская церковь Святого Иоанна ();
 Евангельский дом () и др.

Ислам 
В городском районе Штайнбах (Steinbach) расположена мечеть, принадлежащая Турецкому Исламскому союзу по делам религий Общества мусульман Германии.

Иудаизм 
У иудейской религиозной общины, основанной 2 ноября 1890 года, была синагога на Штефанинштрассе, 5 (Stephanienstraße 5), построенная в 1899 году по проекту арх. Л. Леви. Она была полностью сожжена 10 ноября 1938 года, а земельный участок на месте прежней синагоги был выкуплен местной типографией. Сегодняшняя новая синагога была открыта в бывшей мастерской скульптора Йозефа фон Копфа в марте 1947 года французскими оккупационными властями.

Политика

Муниципальный совет 
Выборы в муниципальный совет Баден-Бадена (), состоявшиеся 7 июня 2009 года, привели к следующим результатам:

Мэр 
Мэр избирается населением, имеющим право голоса, путём прямых выборов на восьмилетний срок.

На выборах 2006 года на должность мэра был избран Вольфганг Герстнер (), срок полномочий которого закончился в 2014 году. С 10 июня 2014 года пост главы города занимает Маргрет Мерген, как и её предшественник, представляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС).

Международные связи

Города-побратимы 
  Ментона, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция — с 1961 года
  Монкальери, Турин, Италия — с 1990 года
  Фрайталь, Свободное государство Саксония, Германия — с 1990 года
  Карловы Вары, Карловарский край, Чехия — с 1998 года
 / Ялта, Крым,  — с 2000 года
  Сочи, Краснодарский край, Россия — с 2011 года

Галерея

См. также 
 История Бадена
 Монастырь Лихтенталь
 Пасхальный фестиваль в Баден-Бадене

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница города на русском языке
 Андреевский, Сергей Аркадьевич Город Тургенева — очерк 1898 г. о Баден-Бадене.

 
Курорты Германии
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Баден-Вюртемберга